Standon (Hertfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire
 Standon (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire